УНА — унифицированный военно-полевой телефонный аппарат
 УНА-УНСО
 УНА — Украинская национальная армия